Дзидзигури () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Дзидзигури, Акакий Варламович (1914—1997) — советский грузинский журналист.
 Дзидзигури, Звиад — грузинский политик.
 Дзидзигури, Нана — поэтесса.
 Дзидзигури, Медея Акакиевна (1942—1998) — грузинская певица, исполнительница грузинских и русских романсов.
 Дзидзигури, Митрофан Симонович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Дзидзигури, Шота Варламович (1911—1994) — грузинский лингвист, специалист по картвельскиим и баскским языкам.